

Pessoas
Glenn Close

Desambiguações de antropônimos